Assisense – abitanti di Assis (Brasile)
Assisense – abitanti di São Francisco de Assis